New Brunswick Southern Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften in New Brunswick, Kanada:

 New Brunswick Southern Railway (1901)
 New Brunswick Southern Railway (1994)